

Geografia
 La Maddalena, isola principale dell'omonimo arcipelago, in Sardegna
 La Maddalena, comune della provincia di Sassari comprendente l'isola omonima e altre minori
 La Maddalena, frazione di Capoterra nella città metropolitana di Cagliari
 La Maddalena, quartiere del Municipio 7 di Milano

Dipinti
 La Maddalena, dipinto di Paul Cézanne
 La Maddalena, dipinto di Piero della Francesca

Altro
 La Maddalena, adottato per contrazione nell'uso comune per indicare Maria Maddalena
 La Maddalena, traghetto della compagnia marittima sarda Saremar

Pagine correlate
Maddalena